Il vocabolo di lingua italiana "battifredo" (batefredus in latino medievale) indica due tipologie di elementi ossidionali in uso in Europa durante il Medioevo:
 Battifredo – torre d'avvistamento fornita di campana d'allarme utilizzata nei villaggi fortificati e nei ricetti
 Battifredo mobile – struttura semovente in legno, con ruote, in forma di torre o di semplice tettoia, all'interno della quale veniva assicurato un ariente. Una sorta di "carro corazzato" con il compito di fare breccia nella fortezza nemica